W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1986  w strefie CONCACAF wzięło udział 17 reprezentacji narodowych.  miał zapewniony awans jako gospodarz turnieju.

Format rozgrywek
Drużyny zostały podzielone na 8 par (Gwatemala dostała wolny los), które w pierwszej rundzie grały ze sobą dwumecze. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do drugiej rundy, gdzie zostali podzieleni na 3 grupy po 3 drużyny, których zwycięzcy awansowali do grupy finałowej. Najlepsza drużyna uzyskała awans do turnieju finałowego.

Wyniki

Pierwsza Runda

  wygrał w sumie 8:0 i awansował dalej.

  wygrały w sumie 4:0 i awansował dalej.

  wygrał w sumie 4:0 i awansował dalej.

  wygrało w sumie 5:2 i awansował dalej.

  wygrał w sumie 2:1 i awansował dalej.

   się wycofała, więc  awansowała bez gry.

   się wycofała, więc  awansował bez gry.

   się wycofał, więc  awansowała bez gry.

   awansowała do drugiej rundy, bo miała wolny los.

Runda 2

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa finałowa

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1986
Mistrzostwa CONCACAF
1984 w Ameryce Północnej
1985 w Ameryce Północnej